Paraembolides är ett släkte av spindlar. Paraembolides ingår i familjen Hexathelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Paraembolides